Momberg steht für:

 Momberg, Stadtteil von Neustadt (Hessen), Landkreis Marburg-Biedenkopf 
 Burg Momberg in Momberg 
 Momberg (Saarland), Berg bei Gronig im Hunsrückvorland 
 Oppidum Momberg bei Gronig, antike Befestigung auf dem Momberg (Saarland)

Momberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Momberg (1901–1988), deutscher Opernsänger und Regisseur 
 Jannie Momberg (1938–2011), südafrikanischer Botschafter